El término falso positivo puede referirse:
Falso positivo, una anomalía o un error en el resultado de una medición o cálculo dado en un modelo de clasificación binaria, y más concretamente:
Falso positivo en estadística, o error de tipo I, error que se puede dar en un estudio de investigación experimental.
Falso positivo en informática, error que se da cuando un software antivirus informa que un archivo, página web o área del sistema está infectada, cuando en realidad no lo está.
Falso positivo en medicina, error que se da al realizar una prueba médica, cuyo resultado indica la presencia de una enfermedad u otra condición, cuando esta no existe en realidad.

Otros
 Falsos positivos, nombre con el que se le conoce en Colombia a las ejecuciones extrajudiciales realizadas por militares a civiles durante el conflicto armado de dicho país.